LIB steht für:
 Label Information Base, Tabellenformat
 Länderinstitut für Bienenkunde, außeruniversitäre Forschungseinrichtung in Hohen Neuendorf
 Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels, Forschungsinstitut mit Sitz in Bonn und Hamburg
 Libanon, olympisches Länderkürzel 1964–2016 (seither LBN)
 Libyen, UNDP-Code
 Liberal-Islamischer Bund e.V., ein gemeinnütziger religiöser Verein, Sitz in Köln, der eine liberale Auslegung des Islams vertritt 
 Linguistic Intergroup Bias, ein sozialpsychologischer Ansatz
 Limbunya Airport (IATA-Code), Flugplatz von Limbunya, Northern Territory, Australien
 Polizeihubschrauberstaffel Hamburg (ICAO-Code), siehe Polizeihubschrauber #Liste der Hubschrauberstaffeln der Bundespolizei und Landespolizeien
 Landkreis Elbe-Elster (Kfz-Kennzeichen; für Bad Liebenwerda)

L.i.B. steht für:
 Lehrer im Beschäftigungsverhältnis

Lib steht für:
 Lib (Insel), eine Insel der Marshallinseln 
 Liberale auf Åland, schwedische Partei

lib steht für:
 Programmbibliothek, Abkürzung für library
 das Sternbild Waage, siehe Waage (Sternbild)
 Likum (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache auf Manus (Insel), Manus Province, Papua-Neuguinea

.lib steht für:
 lib (Dateierweiterung), Dateien mit der Erweiterung .lib stellen eine Art Zusammenfassung über den Inhalt einer Dynamic Link Library (DLL) dar

/lib steht für:
 Kernel-Module und dynamische Bibliotheken in Unix-ähnlichen Betriebssystemen, siehe Filesystem Hierarchy Standard

Siehe auch:
 Lieb

Abkürzung